Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wyrobiec – polski przedsiębiorca i polityk
 Krystyna Wyrobiec – polska piłkarka ręczna